Jacques Philippe Marie Binet (1786-1856), Frans wiskundige
Identiteit van Binet-Cauchy
Alfred Binet (1857-1911), Frans psycholoog
Binet-Simon-test, een IQ-test
 (1869-1936), Frans aartsbisschop en kardinaal
 (1868-1941), Frans arts en psycholoog
Léon Binet, Frans champagnemaker
Champagnehuis Binet
Émile Binet (1908-1958), Belgisch atleet
Emile Binet (1922-2010), Belgisch voetballer
Christian Binet (1947), Frans stripauteur
Laurent Binet (1972), Frans schrijver